Cotylidia — рід грибів родини Rickenellaceae. Назва вперше опублікована 1881 року.

Класифікація 
До роду Cotylidia відносять 21 вид:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1881. Enumeratio Thelephorearum Fr. et Clavariearum Fr. Fennicarum, systemate novo dispositarum. Revue Mycologique Toulouse. 3(9):21-23 - P.22

Роди грибів
Гіменохетальні